Следва списък с теленовелите, произведени от мексиканската медийна компания Телевиса през 50-те години на XX век.

Теленовели по години